Eerste divisie (mannenhandbal) 1992/93
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1992/93